Fechtner ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Fechtner (* 1964), deutscher Journalist
 Eduard Fechtner (1856–1938), Pseudonym E. F. Šťáhlavský Bibliothekar
 František Fechtner, tschechischer Preparator	
 Gabi Fechtner (* 1977), deutsche Politikerin und Publizistin
 Kristian Fechtner (* 1961), deutscher evangelischer Theologe
 Leopold Fechtner, US-amerikanischer Komiker
 Martin Fechtner (bl. 1997–1998), Requisiteur
 Willy Fechtner (bl. 1963–1964), Requisiteur

Siehe auch:
 Fechtner-Syndrom, Erbkrankheit